Juan Sebastián Cabal e Robert Farah erano i detentori del titolo ma hanno deciso di non prendere parte alla competizione.

Dominic Inglot e Robert Lindstedt hanno sconfitto in finale Eric Butorac e Scott Lipsky per  6–2, 6–4.

Teste di serie  

  Łukasz Kubot /  Daniel Nestor (semifinale)
  Treat Huey /  David Marrero (primo turno)

  Eric Butorac /  Scott Lipsky (finale)
  Dominic Inglot /  Robert Lindstedt (campioni)

Wildcard 

  Christian Harrison /  Ryan Harrison (quarti di finale)

  Skander Mansouri /  Christian Seraphim (primo turno)

Alternate 

  Pablo Andújar /  Marcelo Demoliner (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Winston-Salem Open 2015
ATP World Tour 2015